Mariä Ohnmacht steht für:

 Ohnmacht Mariens unter dem Kreuz, eine Szene der Passionsgeschichte
 Kapelle von der Ohnmacht Unserer Lieben Frau, armenische Kapelle in Jerusalem